Actief centrum (biochemie), het gebied van een enzym waar de katalytische activiteit voornamelijk plaatsvindt
 Actief centrum (sterrenkunde), klein centrum in een sterrenstelsel dat zeer veel energie af geeft
 Actief centrum (economie), plaats waar veel economische activiteit vanuit de omgeving samenkomt